Жернаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Жернаков, Владимир Ипполитович (1878—1942) — купец, городской голова Новониколаевска в 1909—1914;
 Жернаков, Илья Дмитриевич (1920—1987) — советский писатель.
 Жернаков, Николай Кузьмич (1914—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, писатель.